

Patronyme 

 Bernard Bolze (1951-), fondateur de l'Observatoire international des prisons ;
 Stéphane Bolze (1961-), pilote de montgolfière ;
 Mathurin Bolze (1974-), trampoliniste et artiste de cirque français.

Linguistique 
Le bolze est  dialecte créole français et suisse allemand parlé principalement en basse ville de Fribourg, en Suisse.